Естерсунд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Естерсунд — місто у Швеції, у лені Ємтланд.
 6797 Естерсунд — астероїд, названий на честь міста.